Spelaeoniscus är ett släkte av kräftdjur. Spelaeoniscus ingår i familjen Spelaeoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Spelaeoniscus